Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Seattle 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Anne Smith 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (Campionesse)

 Sue Barker /  Ann Kiyomura (semifinali)
 Sylvia Hanika /  Virginia Ruzici (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Seattle 1982